SS580 oder SS 580 steht für:
 Strada Statale 580 di Ginosa, zu Regional- oder Provinzstraßen herabgestufte Staatsstraße in Italien, siehe auch Liste der Staatsstraßen in Italien

SS-580 steht für:
 USS Barbel (SS-580), US-amerikanisches Unterseeboot
 Takeshio (SS-580), japanisches Unterseeboot der Yūshio-Klasse

SS580